Оттербах:

 Оттербах — коммуна в Германии.
 Оттербах (приток Инде) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Оттербах (приток Лаутера) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц, приток Лаутера.
 Оттербах (приток Михельсбаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц, приток Рейна.